Itärivi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Itärivi (ö, lat 60,46, long 27,24), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Itärivi (ö, lat 60,30, long 26,83), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar